Wieczorek – polskie nazwisko. 
 Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek”
 Jan Paweł Wieczorek – ojciec Endera ze zbioru opowiadań science-fiction Pierwsze spotkania w świecie Endera Orsona Scotta Carda

Osoby o nazwisku Wieczorek:
 Adam Wieczorek (ur. 1992) – polski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA)
 Adrian Wieczorek (ur. 1977) – polski muzyk, organizator imprez masowych
 Andrzej Wieczorek (ur. 1948) – polski inżynier, działacz opozycji w okresie PRL
 Andrzej Wieczorek (1949–2018) – polski matematyk 
 Antoni Wieczorek (1924–1992) – polski skoczek narciarski, trener
 Bernard Wieczorek (1938–2019) – polski rugbysta
 Dariusz Wieczorek (ur. 1965) – polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm IX kadencji, wiceprezydent Szczecina (1998–2001)
 Euzebiusz Wieczorek (1931–1964) – polski franciszkanin, teolog skotysta, rekolekcjonista
 Eva Janina Wieczorek (ur. 1951) – polsko-niemiecka malarka
 Grzegorz Wieczorek (ur. 1974) – polski klarnecista
 Grzegorz Wieczorek (ur. 1990) – polski judoka
 Heidemarie Wieczorek-Zeul (ur. 1942) – niemiecka polityk, minister  ds. współpracy gospodarczej i rozwoju w rządzie Angeli Merkel
 Henryk Wieczorek (ur. 1949) – polski sportowiec, reprezentant Polski w piłce nożnej
 Iwona Wieczorek (ur. 1967) – polska samorządowiec
 Jan Wieczorek (ujednoznacznienie)
 Jerzy Wieczorek (ujednoznacznienie)
 Józef Wieczorek (ujednoznacznienie)
 Krystian Wieczorek (ur. 1975) – polski aktor telewizyjny i teatralny
 Krzysztof Wieczorek (ur. 1961) – polski pilot liniowy i sportowy,
 Marceli Wieczorek (1934–1999) – pułkownik, oficer wywiadu polskiego – Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 Marek Wieczorek (1929–2005) – polski polityk doby PRL, wicemarszałek Sejmu IX kadencji
 Mariusz Wieczorek (ur. 1976) – polski kajakarz górski, olimpijczyk
 Michał Wieczorek (ujednoznacznienie)
 Oskar Wieczorek (ur. 1994) – polski szachista
 Paweł Wieczorek – dziennikarz, instruktor harcerski, harcmistrz
 Roland Wieczorek (ur. 1963) – polski żużlowiec
 Ryszard Wieczorek (ujednoznacznienie)
 Stanisław Wieczorek (ur. 1907, zm. ?) – polski urzędnik, prezydent Częstochowy
 Stefan Wieczorek (1907–1987) – polski działacz śpiewaczy, księgowy i cukrownik
 Teodor Wieczorek (1923–2009) – polski piłkarz, reprezentant
 Teresa Ciepły-Wieczorek (1937–2006) – polska sprinterka i płotkarka
 Tomasz Wieczorek (ujednoznacznienie)
 Wacław Wieczorek (1958–2011) – polski pilot samolotowy, wielokrotny mistrz świata i Europy w lataniu precyzyjnym i rajdowym
 Wojciech Wieczorek (1928–2012) – polski dziennikarz i dyplomata, redaktor naczelny miesięcznika „Więź”
 Zbigniew Wieczorek (ur. 1961) – polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm II kadencji

Zobacz też